Latvia ist u. a. der englische, finnische und norwegische Name von Lettland und mit der lettischen Eigenbezeichnung Latvija verwandt. Er ist Teil- bzw. Beiname von:
 (1284) Latvia, eines Asteroiden
 Dynatek-Latvia, eines ehemaligen Radsportteams
 Latvia International, den internationalen lettischen Badminton-Meisterschaften
 Miss Lettland, Miss Latvia eines Schönheitswettbewerb für Frauen
 NATO-Battlegroup Latvia, eines NATO-Kampfverbundes